Позо Чико има више значења:

 Позо Чико (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Позо Чико (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику